Râul Racovicioara se poate referi la:

 Râul Racovicioara, Olt
 Râul Racovicioara, Racovița

Vezi și 
 Râul Racova (dezambiguizare)

Toponime românești